Slătioarele ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Slătioarele (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Slătioarele (Ialomița), Dorf im Kreis Ialomița
 Slătioarele (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea